Dwinskoi ist der Name folgender Orte in Russland:

Dwinskoi (Archangelsk, Cholmogorski), Siedlung im Cholmogorski rajon in der Oblast Archangelsk
Dwinskoi (Archangelsk, Werchnetojemski), Siedlung im Wechnetojemski rajon in der Oblast Archangelsk